The Quality of Mercy – film del 1913 diretto da Norval MacGregor
 The Quality of Mercy – film del 1913 prodotto dalla Ammex Film Company
 The Quality of Mercy – film del 1913 prodotto dalla Solax Film Company
 The Quality of Mercy – film del 1914 diretto da Warwick Buckland
 The Quality of Mercy – film del 1914 prodotto dalla Pathé Frères
 The Quality of Mercy – film del 1915 diretto da Lionel Belmore